Виктор Перевалов:
 Перевалов, Виктор Дмитриевич (1941—2022) — ректор Уральской государственной юридической академии (2001—2007).
 Перевалов, Виктор Порфирьевич (1949—2010) — советский, российский актёр.